

События 
 Ок. 720 — Победа Карла Мартелла над Нейстрией и объединение её с Австразией.
 720—724 — Халиф Язид II.
 Закончены японские хроники «Нихон сёки» и Фудоки».

Родились 
 Модест Каринтийский, ирландский монах.
 Павел Диакон, бенедиктинский монах.
 Стефан III (IV), Папа Римский.
 Хуайхай, чаньский мастер времён  империи Тан в Китае.

Скончались 
 Вередем Авиньонский, святой, епископ Авиньона.
 Джамила, мединская кайна.
 Одилия Эльзасская, католическая святая.
 Сацердос Лиможский, святой Римско-католической Церкви.
 Тарик ибн Зияд, арабский полководец берберского происхождения.
 Умар II, омейядский халиф.
 Фудзивара-но Фухито, влиятельный японский аристократ рода Фудзивара эпох Асука и Нара.
 Эвермунд, святой игумен Фонтенэ-Лувэ.

См. также